Кирилл Викторович Бородачёв () — российский фехтовальщик на рапирах. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве, чемпион России (2021), многократный чемпион первенств мира и Европы, член сборной России по фехтованию. Заслуженный мастер спорта России (2021).

Биография 
Кирилл Бородачёв родился 23 марта 2000 года в Самаре. Кирилл — старший брат-близнец Антона Бородачёва, появившись на свет на 15 минут раньше. Братья Бородачёвы начали заниматься фехтованием в семь лет. Первый тренер — Элина Орлова.

На юниорских соревнованиях Кириллу удалось проявить себя с лучшей стороны. Первого успеха он добился в 13 лет, когда стал серебряным призёром первенства России среди кадетов. Впоследствии Кирилл вошёл в состав юниорской сборной России. На международных соревнованиях Бородачёв также выступал успешно: на его счету золотые медали первенств мира среди кадетов (2017; в 2016 году — серебряная награда) и юниоров (в личной рапире — 2019, в командном первенстве — 2018, 2019).

В 2021 году Кирилл впервые выиграл личный чемпионат России, в финальном поединке оказавшись сильнее олимпийского чемпиона Тимура Сафина. Благодаря успешным выступлениям на всероссийских соревнованиях Бородачёв вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. В личном турнире Кирилл завершил выступления в четвертьфинале, уступив будущему победителю соревнований гонконгцу Чун Ка Лонгу. В командном первенстве 21-летний россиянин стал обладателем серебряной награды, одержав победу в полуфинале над лидерами мирового рейтинга сборной США, но уступив в решающем поединке французским рапиристам.

В ноябре 2021 года призван в ряды российской армии для прохождения срочной службы. Вместе с братом-близнецом Антоном служит в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2021).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования России 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования (FIE) 

Фехтовальщики России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Мастера спорта России международного класса
Рядовые (Российская Федерация)